Grębów (gemeente)
 Grębów (Subkarpaten)
 Grębów (Groot-Polen)